О́ушн-авеню́ () — проспект в городе Санта-Моника, штат Калифорния,  США. Оушн-авеню берёт начало от улицы Аделейд-Драйв в северной части Санта-Моники и идёт вдоль побережья до Бульвара Пико.

На Оушн-авеню расположено огромное количество туристических отелей, ресторанов, особняков.

Несколько главных улиц Лос-Анджелеса, такие как Бульвар Санта-Моника, Бульвар Уилшир, Бульвар Пико, берут начало от Оушн-авеню.

Оушен